Ecrivain francophone, éditeur et journaliste, Jean-Louis Bernard a publié des ouvrages liés à la mystique et l’ésotérisme.

Biographie 
Né au Burkina Faso à Ouagadougou Jean-Louis Bernard se définit par le métissage, profondément marqué par sa naissance en Afrique et tout ce qui touche aux cultures traditionnelles, notamment son ethnie mossie : animisme, art premier. Au Maroc, il découvre les cultures musulmane, berbère, juive et gnawa. .

Etudes 
A La fin des années 80, il étudie à Paris V Descartes (Maîtrise de Sciences de l’éducation/Psychologie) auprès de l’historien Georges Vigarello sous l'égide du doyen Georges Snyders. Parallèlement à ses études (Licence d’allemand Paris-Sorbonne, licence d’audio-visuel, maîtrise en Sciences de l’éducation, Paris-Descartes) Jean-Louis Bernard poursuit une psychanalyse jungienne et étudie la mise en scène avec Jean-Louis Barrault au Théâtre du Rond-Point à Paris et réalise sa première pièce "Les papillons ou le Nô"

Carrière

Editeur 
Président d’Emergences Littéraires et Artistiques, directeur littéraire, éditeur, il publie à la fin des années 80 plusieurs ouvrages. Deux recueils de poésie, l’un d’Anne Vinh, "L'Empire Céleste" aux éditions Walter Rauschenbusch, l’autre de Basile-Jean Gonnord "Barrières d'hommes", puis un texte collectif "La raison d'être" ("Les papillons ou le Nô", par Jean-Louis Bernard, "Les deux papillons" par France Curat, "L'hiver derrière la porte" par Basile-Jean Gonnord, illustré par Sigrid Hagel aux éditions Emergences.

Journaliste 

De 1988 à 1989, l’hebdomadaire La Vie publie ses entretiens avec des écrivains, Régine Deforges, Hector Bianciotti, Jean-Marie Pelt , ainsi qu’une nouvelle En suivant l’étoile

Conférencier 
De 1988 à 1991, il anime au Forum du Club Méditerranée, en France, Grèce, Maroc, Portugal, des cycles de conférences d’une semaine sur la réincarnation, l’interprétation des rêves ainsi que des séminaires sur la réincarnation, l’interprétation des rêves à Paris et à Fort-de-France, Martinique

Ouvrages publiés 

 Nô théâtre aux éditions Emergences
 Coauteur avec Bernard Duboy de :

 Les autres vies et la réincarnation, essai, éditions du Rocher, 1992

 A reencarnaçao es as vidas anteriores, en portugais éditions Estampa 1993

 Mehdi l’initiation d’un  soufi, avec roman, éditions du Rocher, 1994

 Mehdi l’initiation d’un soufi édition de poche Pocket 1997

 Sogni nel deserto (una iniziazione sufi) en italien éditions Xenia 1997

 Participation à l’ouvrage collectif Il Sofà delle fusa (40 accademici raccontano i loro gatti) éditions Felinamente 1999

Audio-visuel 

 Réalisation de reportages (film et entretiens) pour FR3 Angers

 Rubrique littéraire sur des radios libres (Angers, Paris)

 Participation à des émissions de radio et de télévision (Matin Bonheur, France2)

Théâtre 
Jean-Louis Bernard commence sa pratique théâtrale en assistant aux répétitions d'Oh les beaux jours de Samuel Beckett au théâtre du Rond-Point à Paris.

Notes et références